Franciszek Michejda
 Jan Michejda
 Tadeusz Michejda
 Władysław Michejda (1876–1937)